Brignac (Hérault)
 Brignac (Morbihan)
ook:
Brignac-la-Plaine,  Corrèze